Maria Amalia von Österreich ist der Name folgender Personen:

* Maria Amalia von Österreich (1701–1756), Kurfürstin von Bayern, römisch-deutsche Kaiserin
 Maria Amalia von Österreich (1724–1730), Erzherzogin des Hauses Habsburg
 Maria Amalia von Österreich (1746–1804), Herzogin von Bourbon-Parma